Zāvīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zāvīyeh-ye Zarjābād, ort, Ardabil, 
 Zāvīyeh (ort i Iran), Markazi, 
 Zāvīyeh-ye Soflá, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar